Dit artikel beschrijft de prestaties van de Belgische voetbalclub Royal Antwerp FC in het seizoen 2021–2022.

Spelerskern en statistieken

Technische staf

Bestuur

Transfers

Zomer 2021

Winter 2022

Oefenwedstrijden 
Hieronder een overzicht van de oefenwedstrijden die Antwerp in de aanloop naar en tijdens het seizoen 2021/22 speelt.
Tijdens de voorbereiding van het seizoen 2021/22 trok Antwerp op stage naar het Nederlandse Horst van 5 tot en met 10 juli.
Tijdens de winterstop van het seizoen 2021/22 trok Antwerp van 4 tot en met 11 januari op stage naar Alvor in Portugal.

Jupiler Pro League

Reguliere competitie

Wedstrijden 

(1): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland in het weekend van 20-22 augustus, maar werd uitgesteld omwille van de kwalificatiewedstrijden voor de Europa League op 19 en 26 augustus.
(2): Deze wedstrijd stond oorspronkelijk gepland op 26 december, maar werd uitgesteld omwille van een corona-uitbraak in de kern van Antwerp.

Overzicht

Klassement

Champions' play-off

Wedstrijden

Overzicht

Klassement

Beker van België

Europees

UEFA Europa League

Voorrondes

Groepsfase 

Groep D

Zie ook 
 Eerste klasse A 2021-22 (voetbal België)

Externe link 
 Officiële site

Belgische voetbalclub 2021/22